Кабакчиев — болгарская фамилия. Известные носители:

 Кабакчиев, Любомир (1925—1986) — болгарский актёр, режиссёр, театральный деятель.
 Кабакчиев, Христо (1878—1940)— болгарский политик, историк.